Zu den Strecken des früheren Fahrplanfelds 445 (Langenthal–Huttwil–Wolhusen) siehe:

 Langenthal-Huttwil-Bahn
 Huttwil-Wolhusen-Bahn

400…